Okręty US Navy o nazwie USS "Housatonic", pochodzącej od rzeki Housatonic:
 Pierwszy "Housatonic" był slupem żaglowym. Został zwodowany w 1861 i zatopiony przez konfederacki okręt podwodny w 1864.
 Drugi "Housatonic" (SP-1697) został zbudowany w 1899, wszedł do służby w US Navy 25 stycznia 1918 i służył jako stawiacz min w 3 Dystrykcie Morskim. Wycofany ze służby 5 sierpnia 1919.
 Trzeci "Housatonic" (AO-35) był tankowcem typu Chicopee, który został zakupiony przez US Navy 9 stycznia 1942 i wycofany ze służby 11 marca 1946.

Housatonic